Felip I de Macedònia (v 640 aC–602 aC), rei de Macedònia
 Felip I Filadelf (v 95 aC-83 aC), rei selèucida
 Felip I de França (1052–1108), rei de França
 Felip I de Navarra i IV de França (1268–1314), rei de Navarra i rei de França 
 Felip I de Tàrent (1278–1332), príncep de Tarent
 Felip I de Borgonya (1346–1361), duc de Borgonya
 Felip I de Castella dit "el Bell" (1478–1506), rei de Castella 
 Felip I de Hessen (1504–1567)
 Felip I d'Aragó (1526–1598)
 Lluís Felip I de França (1773-1850), rei de França